Il singolare dell'ASB Classic 2015 è un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2015.

Ana Ivanović era la detentrice del titolo che però non ha potuto difenderlo in quanto impegnata nel Brisbane International 2015. Il titolo è stato vinto da Venus Williams che ha battuto in finale Caroline Wozniacki per 2-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Caroline Wozniacki (finale)
  Sara Errani (primo turno)
  Venus Williams (campionessa)
  Barbora Záhlavová-Strýcová (semifinale)

  Svetlana Kuznecova (primo turno)
  Sloane Stephens (secondo turno)
  Coco Vandeweghe (quarti di finale)
  Mona Barthel (primo turno)

Qualificate 

 Urszula Radwańska (quarti di finale)
 Anna Tatišvili (primo turno)

 Julia Glushko (primo turno)
 Lucie Hradecká (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 2015
WTA Tour 2015